Полянув:

 Полянув — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Кошалинский повят. 
 Полянув — гмина (уезд) в Польше, входит в Кошалинский повят, Западно-Поморское воеводство.